Персонов:
 Персонов, Иван Иванович (1899—1938) — советский драматург, актёр.
 Персонов, Роман Иванович (1932—2002) — советский и российский физик-спектроскопист